Il singolare del Brașov Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Thiemo de Bakker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Éric Prodon ha battuto in finale 7–6(1), 6–3 Jaroslav Pospíšil.

Teste di serie

  Daniel Brands (primo turno)
  Adrian Ungur (quarti di finale)
  Dušan Lojda (primo turno)
  Victor Crivoi (primo turno)

 Alessio di Mauro (semifinali)
 Flavio Cipolla (primo turno)
 Éric Prodon (campione)
 Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Brașov Challenger 2010